Кинглейк () — национальный парк, расположенный в центральной Виктории в Австралии, основанный в 1928 году. Площадь парка составляет 23 210 га. Расположен в 50 км к северо-востоку от Мельбурна.

История 

Этот район был вырублен в начале XX века и некоторые остатки бывших лесозаготовок сохранились (например, рубцы на некоторых деревьях и свалка опилок).

В январе 2006 года части парка к северу от посёлка Кинглейк были опустошены лесным пожаром, начавшимся от удара молнии во время сильной грозы. Пламя угрожало поглотить город, продвинувшись в пределах нескольких сотен метров от северной окраины посёлка, но был спасён. В 2009 году 98 % территории национального парка было сильно повреждено в результате разрушительных пожаров в Чёрную субботу. Большая часть города Кинглейк была разрушена, погибло около сотни человек.

Геология 
Долины ручьев Стилс-Крик и Даймонд-Крик, притоков реки Ярра, состоят из слоистых отложений, содержащих окаменелости тех времен, когда этот район был покрыт морем.

Флора и фауна 

До лесных пожаров в Чёрную субботу 2009 года парк был известен тем, что в нём росло самое высокое дерево Виктории. Этот экземпляр эвкалипта царственного имел высоту 91,6 м в 2002 году и, как предполагалось, вырос после лесных пожаров в Черный четверг 1851 года и находился у Уоллаби-Крик в северо-западной части парка.

Естественная фауна включает валлаби, кенгуру, вомбата, опоссума и ехидну. Фауна включает также многочисленные разновидности птиц, включая какаду (таких как большой желтохохлый и шлемоносный), королевских попугаев, розеллу и лирохвоста.

Туризм 
В парке оборудованы туристические тропы и кемпинги. Здесь находится водопад Мейсонс, место для пикника с водопадами и первозданной природной флорой.

Галерея

Литература 
 Kath Stewart and Deidre Hawkins, Living with Fire: A brief history of fires in the Kinglake Ranges, Kinglake, Vic. Kinglake Historical Society ISBN 978-0-9871217-8-3.

Примечания

Ссылки 
 

Национальные парки Виктории
Появились в 1928 году в Австралии